Вороновцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Вороновцы — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Вороновцы — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Вороновцы — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.